Кубок Либертадорес 2019 (, ) — 60-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного международного клубного футбольного турнира Южной Америки, который проводится под эгидой КОНМЕБОЛ и проходил с 22 января по 23 ноября 2019 года. Впервые в истории финал Кубка Либертадорес состоял из одного матча на заранее выбранном стадионе. Им изначально должен был стать Национальный стадион в столице Чили Сантьяго. Однако в связи с беспорядками в Чили место проведения финала было перенесено в столицу Перу Лиму. Игра состоялась на стадионе «Монументаль „У“».

Победитель турнира принял участие в клубном чемпионате мира 2019 и Рекопе Южной Америки 2020.

Участники

Жеребьёвка 
Жеребьёвка квалификационных этапов и группового этапа состоялась 17 декабря 2018 года в 20:30 (UTC−3), в конференц-центре КОНМЕБОЛ в парагвайском городе Луке.

Сортировка команд проводилась на основании рейтинга клубов КОНМЕБОЛ. В скобках указано место команды в данном рейтинге. Сеяные команды будут проводить ответную встречу дома.

Для третьего квалификационного этапа жеребьёвка не проводилась. Команды сыграют стыковые матчи за выход в групповой этап по следующей сетке:
 Победитель пары C1 второго этапа — победитель пары C8 второго этапа
 Победитель пары C2 второго этапа — победитель пары C7 второго этапа
 Победитель пары C3 второго этапа — победитель пары C6 второго этапа
 Победитель пары C4 второго этапа — победитель пары C5 второго этапа

Расписание 
Ниже представлено расписание турнира. Матчи Первого квалификационного раунда играются по вторникам, средам и четвергам — в последние два сезона они игрались по понедельникам и пятницам. Жеребьёвка пар в плей-офф состоится в мае 2019 года, после окончания группового этапа.

Первый квалификационный этап 

|}

Второй квалификационный этап 

{{2М|Тальерес (Кордова)|Аргентина|2:0|Сан-Паулу|Бразилия|2:0|06.02.2019|0:0|13.02.2019}}

|}

 Третий квалификационный этап 

|}

«Атлетико Насьональ» и «Каракас» в качестве лучших проигравших команд в Третьем квалификационном этапе отправились в ЮАК-2019.

 Групповой этап 

 Группа A 

 Группа B 

 Группа C 

 Группа D 

 Группа E 

 Группа F 

 Группа G 

 Группа H 

 Плей-офф 

 1/8 финала 

|}

 1/4 финала 

|}

 1/2 финала 

|}

 Финал 

 Бомбардиры 
  Габриэл Барбоза''' ( Фламенго) — 9 голов
  Густаво Скарпа ( Палмейрас) — 6 голов
  Адриан Мартинес ( Либертад) — 6 голов
  Марко Рубен ( Атлетико Паранаэнсе) — 6 голов

Примечания

Ссылки 
 CONMEBOL Libertadores 2019 на сайте КОНМЕБОЛ

Кубок Либертадорес 2019